Murajica Pajič (tudi Murajca Pajič), slovenski hokejist, * 24. avgust 1961.

Pajič je člansko kariero začel pri klubu HK Kranjska gora v sezoni 1977/78 jugoslovanske lige. Za HK Acroni Jesenice pa je prvič zaigral v naslednji sezoni 1978/79, z jeseniškim klubom je osvojil šest naslovov državnega prvaka. V sezoni 1986/87 je igral za Hertz Olimpijo, v sezonah 1987/88 in 1988/89 pa za hrvaški klub KHL Medveščak, s katerim je v drugi sezoni osvojil naslov prvaka. Na prvenstvenih tekmah jugoslovanske lige je odigral skupno 345 tekem, na katerih je dosegel 168 golov in 193 podaj, na tekmah slovenske lige pa je dosegel 28 golov in 82 podaj na 251-ih tekmah. 

Za jugoslovansko reprezentanco je igral na Zimskih olimpijskih igrah 1984 v Sarajevu in štirih Svetovnih prvenstvih, skupno pa na 126-ih tekmah, na katerih je dosegel 25 golov in 36 podaj. Za slovensko reprezentanco pa je nastopil na dveh Svetovnih prvenstvih, skupno pa na šestnajstih tekmah, na katerih je dosegel en gol in šest podaj. 

Tudi njegov mlajši brat Boris in sin Rok sta oziroma sta bila hokejista.

Pregled kariere

|-
| HK Kranjska gora
| Jugoslovanska liga
| 77/78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 78/79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 79/80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 80/81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 81/82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 
|
| 
| 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
| 33
| 16
| 17
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija| Svetovno prvenstvo B| 91|
| 7| 0| 1| 1|
| 2|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo C| 93|
| 5| 1| 4| 5|
| 2|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
| 6
| 23
| 29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija| Svetovno prvenstvo C| 94|
| 6| 0| 1| 1|
| 0'''
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 96/97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Acroni Jesenice
| Slovenska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |51
| bgcolor="#7FFF00" |23
| bgcolor="#7FFF00" |46
| bgcolor="#7FFF00" |69
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |4
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Kranjska gora
Hokejisti HK Jesenice
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti KHL Medveščak
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih
Trenerji HDK Maribor